30-а династия на Древен Египет управлява между 380 – 343 пр.н.е.

Източници 
 Nicolas Grimal, A History of Ancient Egypt, Blackwell Books: 1992, p.377

 
Династии в Древен Египет